Alxasaurus elesitaiensis — вид тероподовых динозавров из надсемейства Therizinosauroidea, живших во времена раннемеловой эпохи (аптский век) на территории современного Китая.

Остатки динозавра обнаружены и извлечены во время раскопок, проводившихся в 1985 году, а также в период с 21 августа по 2 сентября 1988 года возле деревни Элиситай во Внутренней Монголии. Было найдено большое количество окаменелостей, предположительно теропода. В 1994 году Дейл Рассел и Дун Чжимин назвали и описали их как типовой вид Alxasaurus elesitaiensis. Родовое название образовано от наименования пустыни Алашань во Внутренней Монголии, а также латинизированной формы др.-греч. слова sauros — «ящерица». Видовое название содержит отсылку к географии находки. 

Голотип IVPP 88402a был найден в баянгобийской свите (англ Bayin Gobi) и состоит из частичного поскраниального скелета (часть скелета за исключением черепа) и нижней челюсти. Посткраний включает в себя большую часть позвоночного столба, кости передних конечностей, части таза, а также обе бедренные кости задних конечностей. Другие образцы — IVPP 88301, 88402b IVPP, IVPP 88501 и 88510 IVPP — были определены как паратипы и представляют собой частичные скелеты без черепа взрослых особей. В 2003 году был найден частичный череп Alxasaurus, который пока не получил инвентарный номер.

Alxasaurus представляет собой теризинозавра среднего размера. Рассел и Дун в 1994 году дали оценку высоты динозавра в 3,8 метра. Грегори С. Пол в 2010 году оценил длину в 4 метра, а массу в 400 килограммов. Длина находки IVPP 88402b оценивается в 6,3 м (249 дюймов), масса в 110 килограммов, размер IVPP 88501 — 7,2 м (283 дюйма) и масса 160 килограммов.

Alxasaurus первоначально был помещён в семейство Alxasauridae, потом его отнесли к надсемейству Therizinosauroidea.

Примечания 

Теризинозавры
Монотипические роды архозавров
Динозавры Азии
Динозавры мелового периода
Фоссилии, описанные в 1994 году